SELECT (от  — «выбрать») — оператор запроса (DML/DQL) в языке SQL, возвращающий набор данных (выборку) из базы данных.

Оператор возвращает ноль или более строк. Список возвращаемых столбцов задается в части оператора, называемой предложением SELECT. Поскольку SQL является декларативным языком, запрос SELECT определяет лишь требования к возвращаемому набору данных, но не является точной инструкцией по их вычислению. СУБД транслирует запрос SELECT во внутренний план исполнения («query plan»), который может различаться даже для синтаксически одинаковых запросов и от конкретной СУБД.

Оператор SELECT состоит из нескольких предложений (разделов):
 SELECT определяет список возвращаемых столбцов (как существующих, так и вычисляемых), их имена, ограничения на уникальность строк в возвращаемом наборе, ограничения на количество строк в возвращаемом наборе;
 FROM задаёт табличное выражение, которое определяет базовый набор данных для применения операций, определяемых в других предложениях оператора;
 WHERE задает ограничение на строки табличного выражения из предложения FROM;
 GROUP BY объединяет ряды, имеющие одинаковое свойство с применением агрегатных функций
 HAVING выбирает среди групп, определённых параметром GROUP BY
 ORDER BY задает критерии сортировки строк; отсортированные строки передаются в точку вызова.

Структура оператора 
Оператор SELECT имеет следующую структуру:

SELECT
  [DISTINCT | DISTINCTROW | ALL]
  select_expression,...
FROM table_references
[WHERE where_definition]
[GROUP BY {unsigned_integer | col_name | formula}]
[HAVING where_definition]
[ORDER BY {unsigned_integer | col_name | formula} [ASC | DESC], ...]

Предложения оператора

SELECT 
Предложение  оператора  предназначено для определения результирующего набора столбцов, получаемого после вычисления табличного выражения в предложении  и группировки в результате  (при наличии). Предложение  реализует операцию проекции, то есть указание подмножества столбцов из таблиц табличного выражения, а также операцию переименования столбцов и операцию добавления новых вычислимых столбцов.

FROM 
Предложение  используется для вычисления базового табличного выражения, которое затем используется остальными предложениями оператора .

WHERE 
Предложение  используется для определения, какие строки должны быть выбраны из табличного выражения в предложении .

GROUP BY 
 — необязательное предложение оператора , для группировки строк по результатам агрегатных функций (, , , …).

Необходимо, чтобы в предложении  были заданы только требуемые в выходном потоке столбцы, перечисленные в  и/или агрегированные значения. Распространённая ошибка — указание в предложении  столбца, пропущенного в .

HAVING 
 — необязательное предложение оператора  для отбора групп, получающихся в результате .

При указании  можно указывать условия на столбцах, указанных в , и значениях агрегатных функций, вычисленных для каждой группы, образованной .

ORDER BY 
 — необязательное предложение операторов  и , который означает что операторы ,  возвращают набор строк, отсортированных по значениям одного или более столбцов. Его можно применять как к числовым столбцам, так и к строковым. В последнем случае, сортировка будет происходить по алфавиту.

Использование предложения  является единственным способом отсортировать результирующий набор строк. Без этого предложения СУБД может вернуть строки в любом порядке. Если упорядочение необходимо,  должен присутствовать в , .

Сортировка может производиться как по возрастанию, так и по убыванию значений.
 Параметр  (по умолчанию) устанавливает порядок сортировки по возрастанию, от меньших значений к большим.
 Параметр  устанавливает порядок сортировки по убыванию, от больших значений к меньшим.

Примеры 

Для таблицы T запрос SELECT * FROM T вернёт все столбцы всех строк данной таблицы.

Для той же таблицы запрос SELECT C1 FROM T вернёт значения столбца C1 всех строк таблицы. В терминах реляционной алгебры можно сказать, что была выполнена проекция.

Для той же таблицы запрос SELECT * FROM T WHERE C1 = 1 вернёт значения всех столбцов всех строк таблицы, у которых значение поля C1 равно 1. В терминах реляционной алгебры можно сказать, что была выполнена выборка.

Последний запрос SELECT * FROM T ORDER BY C1 DESC вернёт те же строки, что и первый, однако результат будет отсортирован в обратном порядке (Z-A) из-за использования ключевого слова ORDER BY с полем C1 в качестве поля сортировки. Этот запрос не содержит ключевого слова WHERE, поэтому он вернёт всё, что есть в таблице. Несколько элементов ORDER BY могут быть указаны разделённые запятыми [напр. ORDER BY C1 ASC, C2 DESC] для более точной сортировки.

Отбирает все строки, где поле column_name равно одному из перечисленных значений value1, value2,…
SELECT *
FROM
  table_name
WHERE
  column_name IN (value1, value2, ...)

Возвращает список идентификаторов отделов, продажи которых превысили 1000 за 1 января 2000 года, вместе с суммами продаж за этот день:
SELECT
  DeptID,
  SUM(SaleAmount)
FROM
  Sales
WHERE
  SaleDate = '01-Jan-2000'
GROUP BY
  DeptID
HAVING
  SUM(SaleAmount) > 1000

Ограничение возвращаемых строк 
Согласно ISO SQL:2003 возвращаемый набор данных может быть ограничен с помощью:
 курсоров, или
 введением оконных функций в оператор SELECT

Оконная функция ROW_NUMBER() 
Существуют различные оконные функции. ROW_NUMBER() OVER может быть использована для простого ограничения числа возвращаемых строк. Например, для возврата не более десяти строк:

SELECT * FROM (
  SELECT
    ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY key ASC) AS rownumber,
    columns
  FROM tablename
) AS foo
WHERE rownumber <= 10

ROW_NUMBER может быть недетерминированным: если key не уникален, каждый раз при выполнении запроса возможно присвоение разных номеров строкам, у которых key совпадает. Когда key уникален, каждая строка будет всегда получать уникальный номер строки.

Оконная функция RANK() 
Функция RANK() OVER работает почти так же, как ROW_NUMBER, но может вернуть более чем n строк при определённых условиях. Например, для получения top-10 самых молодых людей:

SELECT * FROM (
  SELECT
    RANK() OVER (ORDER BY age ASC) AS ranking,
    person_id,
    person_name,
    age
  FROM person
) AS foo
WHERE ranking <= 10

Данный код может вернуть более чем 10 строк. Например, если есть два человека с одинаковым возрастом, он вернёт 11 строк.

Нестандартный синтаксис 
Не все СУБД поддерживают вышеуказанные оконные функции. При этом многие имеют нестандартный синтаксис для решения тех же задач. Ниже представлены варианты простого ограничения выборки для различных СУБД:

Литература 
 Chamberlin, Donald D. Early history of SQL. // IEEE Annals of the History of Computing 34.4 (2012): 78-82.
 Alex Kriegel, Boris M. Trukhnov. SQL Bible (2nd ed.). Wiley Publishing, 2008.
 

Ключевые слова SQL
Статьи с примерами кода SQL